Гарсибуэй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 12,51 км². Население — 207 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Покровителем города считается святой Андрес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Más sobre Garcibuey
 El Pueblo (Agustín)
 Garcibuey(Juanito) 
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Муниципалитеты Саламанки